

Architettura
 Castello di Arenberg – castello del quartiere di Heverlee, a Lovanio, in Belgio

Geografia
 Ducato di Arenberg – contea, principato e infine ducato storico collocato nell'attuale Germania
 Foresta di Arenberg – foresta situata in Francia, nel comune di Wallers

Persone
 Arenberg – casato aristocratico mitteleuropeo 
 Amalia Luisa di Arenberg – nobildonna belga
 Auguste Marie Raymond d'Arenberg – generale belga
 Carlo d'Arenberg – secondo principe di Arenberg
 Carlo Eugenio d'Arenberg – nobile belga, secondo Duca di Arenberg
 Carlo Maria Raimondo d'Arenberg – generale austriaco, quinto duca d'Arenberg
 Engelberto Augusto d'Arenberg – politico belga naturalizzato tedesco
 Engelberto Maria d'Arenberg – nobile tedesco
 Ernest Alexandre Dominique d'Arenberg – generale belga
 Évrard II de La Marck-Arenberg – nobile francese, signore di Sedan
 Filippo d'Arenberg – terzo principe di Arenberg
 Filippo Carlo d'Arenberg – terzo Duca di Arenberg
 Filippo Francesco d'Arenberg – nobile belga, primo Duca di Arenberg
 Lee Arenberg – attore cinematografico statunitense
 Leopoldo Filippo d'Arenberg –nobile belga, quarto Duca di Arenberg
 Luigi Engelberto d'Arenberg – Duca di Arenberg
 Margherita de la Marck-Arenberg – nobildonna belga
 Maria Vittoria d'Arenberg – nobildonna belga
 Paolina d'Arenberg – nobildonna belga
 Prospero Luigi d'Arenberg – militare belga, duca di Arenberg